Feuerlöschzug steht für

 Löschzug
 Lösch- und Rettungszug  der Bahn